Demolition Derby (attractie), een attractie voor pretparken ontworpen door het Italiaanse bedrijf Zamperla 
 Demolition Derby (computerspel), een computerspel